Kršćanstvo je najzastupljenija vjera u Italiji.

Povijest
Italija je jedna od zemalja gdje se kršćanstvo prvo proširilo.

Galerija

Izvori